Sneak steht für:
 Sneak Preview, eine Art Vorpremiere eines Kinofilms

Sneak ist der Name folgender Personen:
 DJ Sneak (* 1970, bürgerlich Carlos Sosa), puerto-ricanischer House-DJ und Produzent
 Keak da Sneak (* 1977, bürgerlich Charles Toby Bowens), ein US-amerikanischer Rapper

SNEAK ist die Abkürzung für:
 Schnelle Nullenergie-Anordnung Karlsruhe, ein ehemaliger Versuchsreaktor im Kernforschungszentrum Karlsruhe

Siehe auch:
 Sneaker
 Sneakers

SNEAK